Il gruppo della beudantite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'alunite individuati in base alla dominante mista SO4-PO4 e SO4-AsO4 in rapporto 1:1.

Minerali del gruppo della beudantite 
 Beudantite
 Corkite
 Gallobeudantite
 Hidalgoite
 Hinsdalite
 Kemmlitzite
 Svanbergite
 Weilerite
 Woodhouseite

Note 

Beudantite